Scotts ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Scotts (Kalifornien)
 Scotts (Michigan)
 Scotts (Iredell County, North Carolina)
 Scotts (Wilson County, North Carolina)

Siehe auch:

 Scotts (Band), eine Dansband aus Schweden
 The Scotts Miracle-Gro Company, US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Markenartikeln zur Garten- und Pflanzenpflege
 Scotts Shipbuilding and Engineering Company, ehemaliges Schiffbauunternehmen in Greenock, Schottland
 Scotts Corner, Orte in den Vereinigten Staaten